Iturria ist der Nachname der folgenden Personen:

 Arthur Iturria (* 1994), französischer Rugby-Union-Spieler
 Ignacio Iturria (* 1949), uruguayischer Künstler
 Mikel Iturria (* 1992), spanischer Radrennfahrer. 
 Raúl Iturria (* 1935), uruguayischer Politiker